Wyniki zawodów bokserskich rozegranych podczas letnich igrzysk olimpijskich w Monachium w dniach od 27 sierpnia do 10 września 1972.

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne